Loot steht für: 

 Loot (Computerspiel), eine Bezeichnung für Beutestücke, welche Gegner in Computer- bzw. Konsolenspielen zurücklassen
 Loot, ein Stück des Dramatikers Joe Orton, siehe Beute (Theaterstück)
 Loot (Magazin), ein britisches Kleinanzeigenmagazin
 Kartenspiel von Reiner Knizia, siehe Pirat (Spiel)